Purismus či (z lat. purus – čistý) je úsilí o stylovou čistotu. Používá se ve více oblastech: 
Purismus (architektura) – úsilí o architekturu stylově čistou, zbavenou všech nefunkčních a neorganických detailů
Purismus (lingvistika) – úsilí o čistotu národního jazyka oproštěného od cizích slov, cizích syntaktických vazeb, ale i „pokleslých“ jazykových forem
Purismus (výtvarné umění)